Запотитос има више значења:

 Запотитос (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Запотитос (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику